Alexander Nix ist der Name folgender Personen:

* Alexander Nix, Pseudonym von Kai Meyer (* 1969), deutscher Schriftsteller
 Alexander Nix (Manager) (* 1975), britischer Manager